Оле́г Тара́сов:
 Тарасов, Олег Феодосьевич (1924—1999) — советский педиатр.
 Тарасов, Олег Сергеевич (род. 1984) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Тарасов, Олег Вячеславович (род. 1985) — российский хоккеист.